Froschau heißen folgende geographische Objekte:

 Froschau (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Froschau (Breitenbrunn), Ortsteil des Marktes Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Froschau (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Froschau (Langdorf), Ortsteil der Gemeinde Langdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Froschau (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Froschau (Waldkraiburg), Ortsteil der Stadt Waldkraiburg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Froschau (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern

 Froschau (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil in Kirchberg am Walde, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Froschau (Gemeinde Diersbach), Ortschaft von Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Froschau (Gemeinde Oberneukirchen), Ortschaft von Oberneukirchen, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Froschau (Gemeinde Saxen), Ortschaft von Saxen, Bezirk Perg, Oberösterreich

Bauwerke:
Schloss Froschau, Finsterweiling, Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Siehe auch:
 Fröschau